ANJ steht für:
 Zanaga Airport (IATA-Code), Flughafen von Zanaga, Department Lékoumou, Republik Kongo
 Sault Ste. Marie Municipal Airport (FAA-Code), Sault Ste. Marie (Michigan), Michigan

anj steht für:
 Anor (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Papuasprachen

Abkürzung